Чемпіонат Північної Ірландії з футболу 2016—2017 — 116-ий сезон чемпіонату Північної Ірландії з футболу. Чемпіоном став Лінфілд.

Клуби

Перший раунд

Турнірна таблиця 

 
 
 
 
 
  
 
 

Примітки: 
1. З клубу Портадаун було знято 12 очок через порушення реєстрації гравців.

Позначення:

Результати

Чемпіонський раунд 

 
 
 
 

Позначення:

Результати

Втішний раунд 

 
 
  
 

Позначення:

Результати

Лідери чемпіонату

Плей-оф

До Ліги Європи УЄФА 2017—2018 
Півфінали

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|8 травня 2017

|}

Фінал

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|12 травня 2017

|}

Стикові матчі 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|9/12 травня 2017

|}

Бомбардири

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт 
 Чемпіонат Північної Ірландії на fifa.com  
 Чемпіонат Північної Ірландії на soccerway 

2016—2017
Північна Ірландія
Північна Ірландія
2016 у британському спорті
2017 у британському спорті